Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2016 года проходил во Владикавказе с 23 по 29 мая.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России в 2016 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Май 2016 года
Спортивные соревнования во Владикавказе
2016 год в тяжёлой атлетике
2010-е годы в Северной Осетии